Оле́г Алексе́евич Поскрёбышев () — русский советский и российский поэт, очеркист, прозаик, публицист, переводчик, общественный деятель. Лауреат государственной премии Удмуртской АССР. Народный поэт Удмуртии. Почётный гражданин Удмуртской Республики (1995). Классик русской поэзии в Удмуртской Республике.

Биография 
Родился 10 июля 1930 года в деревне Бани Кезского района Удмуртской АССР третьим ребёнком в крестьянской семье. С 1937 года учился в местной начальной школе, в 1941—1944 годах — в Озоно-Чепецкой школе. С 7-ми лет вместе со своими сверстниками трудился в колхозе, а в 13 лет встал за плуг. 

В 1944 году работал на легендарном строительстве железной дороги Пибаньшур — Ижевск (Ижевск — Балезино). Основная цель строительства — сокращение времени транспортировки угля и древесины с севера на оборонные заводы. В условиях Великой Отечественной войны, когда «все ушли на фронт», основной силой строительства железной дороги стали колхозники — старики, женщины и дети. Строили железную дорогу вручную: пилами и топорами, кирками и лопатами.

В 1944—1946 годах Олег Поскрёбышев продолжил обучение в Дебёсской школе. В 1947 году окончил Кезскую школу и поступил в Ижевский медицинский институт, но после трагической смерти отца вернулся в родную деревню помогать семье. Работал в местном колхозе, в 1950 году поступил в Глазовский учительский институт на отделение русского языка и литературы, которое окончил в 1952 году с отличием. Работал учителем в Пужмезской и Кезской школах, в 1959 году заочно получил высшее образование в Глазовском пединституте.

Занимался в литературном объединении при районный газете. 1 января 1952 года опубликовал первое стихотворение «Праздник труда» в глазовской городской газете «Красное знамя». Всего на страницах газеты «Красное знамя» было опубликовано более 100 стихотворений и переводов Олега Поскрёбышева. В 1960 году в издательстве «Удмуртия» вышла первая книга «Моё поколение», затем — «Росинка» (1963), «Живой фонарик» (1964), «Где гнездятся ласточки» (1966). 

В 1967 году Олег Поскрёбышев был принят в Союз писателей СССР. 

В 1973-1974 годах работал литконсультантом в Правлении Союза писателей УАССР.

С ноября 1972 года Олег Поскребышев находился на профессиональной писательской работе.

Публиковался в журналах «Юность», «Нева», «Октябрь», «Москва», «Звезда», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Огонёк», «Урал», «Север», «Уральский следопыт», «Аврора», «Волга», «Наш современник»;  в «Правде», «Сельской жизни», «Советской России», «Комсомольской правде», «Литературной России», «Учительской газете», «В мире книг» и др.

О. А. Поскрёбышев становился лауреатом премий журналов и газет — «Наш современник», «Волга», «Урал» (дважды), «Уральский следопыт» (дважды), «Литературная Россия», «Учительская газета» и др.

Входил в редколлегию журнала «Урал», был членом редколлегии журнала «Уральский следопыт», членом редсовета издательства «Современник».

Автор многих книг стихов, писал стихи для детей. Занимался литературной обработкой народных удмуртских сказок. Переводил стихи удмуртских поэтов: Ф. Васильева, Н. Байтерякова, М. Покчи-Петрова, Г. Ходырева, Д. Яшина, В. Ванюшева и др.
В общей сложности вышло 27 книг поэзии и прозы (7 из них были изданы в Москве, 20 — в Ижевске). Стихи Поскрёбышева переводились на удмуртский, украинский, белорусский, карельский, коми, марийский, чувашский, ханты-мансийский, бурятский, немецкий, английский и др. языки; выходили в почти 50 коллективных сборниках и антологиях литературы СССР.

Олег Алексеевич Поскрёбышев занимался общественной деятельностью — входил в состав Президиума Удмуртского республиканского комитета защиты мира, дважды избирался депутатом Ижевского городского Совета депутатов трудящихся. Принимал участие в Днях российской и советской литературы, организованных Союзом писателей РСФСР и Союзом писателей СССР, — в Коми АССР, Мордовии, Марийской АССР и др. Был членом правления Союза писателей УАССР, совета по литературам народов РСФСР, делегатом III съезда писателей РСФСР (1970), V и VI съездов писателей СССР (1971, 1976), участником Дней Удмуртской культуры в различных регионах СССР и России.

Олег Поскрёбышев уделял внимание творческой молодёжи, руководил семинарами поэзии, организованными Союзом писателей Удмуртии. Сотрудничал с удмуртскими композиторами, многие стихи Олега Алексеевича положены на музыку Г. Корепановым, Г. Корепановым-Камским, Н. Шкляевым, Н. Новожиловым, Е. Копысовой. Им написаны стихи для песен и арий к опере Г. Корепанова и А. Корепанова «Мятеж».

За сборник стихотворений «Застолица», вышедший в издательстве «Удмуртия» в 1970 году, Олегу Поскрёбышеву присуждена премия комсомола Удмуртии. В 1977 году за книги «Страда» и «Матица» — Государственная премия Удмуртской АССР.

В 2002 году ему было присвоено звание «Почётный профессор Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко».

О. А. Поскрёбышев умер после продолжительной болезни 16 июля 2007 года. Похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска. На памятнике начертаны его слова:

Опубликованные сборники стихов 
 Олег Поскрёбышев Моё поколение: Стихи и басни. — Ижевск: Удмурт. книж. изд-во, 1960. — 68 с. — 1500 экз.
 Олег Поскрёбышев Росинка: Стихи. — Ижевск: Удмурт. книж. изд-во, 1963. — 96 с. — 3000 экз.
 Олег Поскрёбышев Живой фонарик: Стихи для детей. — Ижевск, 1964. — 20 с.
 Олег Поскрёбышев Где гнездятся ласточки: Стихи и поэма. / Худож. И. А. Радыгин.— Ижевск: Удмуртия, 1966. — 100 с.; 10 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Застолица: Стихи. / Пред. Флор Васильев. — Ижевск: Удмуртия, 1970. — 196 с.: портр.; В пер. супероблож. — 10 000 экз.  [Премия Комсомола Удмуртии, 1970]
 Олег Поскрёбышев Как чёрный хлеб: Стихи. — : Совет. Россия, 1971. — 112 с. — 10 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Песня колосьев: Стихи / Илл. В. Карячкин. — : Современник, 1972. — 127 с. — 25 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Страда: Стихи. Поэма. — Ижевск: Удмуртия, 1973. — 106 с. — 20 000 экз. [Государственная премия Удмуртской АССР, 1977] 
 Олег Поскрёбышев Завтра стучится в дверь: Очерки. — Ижевск: Удмуртия, 1974. — 96 с. — 5000 экз.
 Олег Поскрёбышев Матица: Стихи. — М.: Современник, 1976. — 109 с. — 20 000 экз. — (Новинки «Современника») [Государственная премия Удмуртской АССР, 1977] 
 Олег Поскрёбышев Вдали от больших городов: Стихи. — М.: Мол. гвардия, 1977. — 96 с. — 10 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Отчий дом: Стихи / Худож. И. Гусева. — М.: Советский писатель, 1979. — 143 с. — 20 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Жизнью всё было: Книга стихотворений и поэм / Худож. Е. Русанов. — Ижевск: Удмуртия, 1981. — 568 с. — 9 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Вечное поле Родины. Из записной книжки. — Ижевск: Удмуртия. 1983. — 108 с. — (Продовольственная программа — дело всенародное)
 Олег Поскрёбышев Когда вникнешь в мир огромный: Книга стихотворений и поэм / Худож. К. Фадин. — М.: Современник. 1983. — 190 с. — 20 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Бобрята — дружные ребята: Книжка для детей. / Худож. Е.Н. Русанов. — Устинов, 1984. — 20 с.: цв. ил. — 70 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Посох: Стихи / Худож. А. Пашков. — М.: Совет. Россия, 1985. — 176 с. — 25 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Здравствуй, Анна!: Поэма. / Худож. А. Р. Балтин. — Устинов: Удмуртия, 1985. — 64 с. — 3000 экз.
 Олег Поскрёбышев Лоскутное одеяло: Рассказы. — Устинов: Удмуртия, 1986. — 232 с. — 30 000 экз.
 Олег Поскрёбышев Бобрята — дружные ребята: Стихи для детей. — Устинов, 1986. — 20 с.
 Олег Поскрёбышев На миру: Стихи, поэмы. — Ижевск: Удмуртия, 1990. — 399 с.: портр.; В пер. — 3 000 экз. ISBN 5-7659-0035-6
 Олег Поскрёбышев Милосердная ворона. Рассказы для детей и взрослых. — Ижевск, 1994.
 Олег Поскрёбышев Я вам пригожусь: Кн. новых стихотворений. — Ижевск: Удмуртия, 1995. — 383 с.
 Олег Поскрёбышев Разнотравье: Рассказы, очерки, эссе. — Ижевск: Удмуртия, 1998. — 414 с.: портр. ISBN 5-7659-0721-0
 Олег Поскрёбышев Чтоб лился к свету свет: Стихи. — Ижевск. 1999. — 607 с.
 Олег Поскрёбышев Круг жизни над полями: Стихи 60-70-х годов. — Ижевск, 2000. — 476 с.: ил., портр. ISBN 5-7659-0041-0 
 Олег Поскрёбышев Порадевшая миру душа: Поэмы, баллады, рассказы в стихах, циклы стихотворений / [Вступит. статья  З. А. Богомоловой]. — Ижевск: Удмуртия, 2004. — 256 с. — 1000 экз. ISBN 5-7659-0236-7
 Олег Поскрёбышев Когда перевожу стихи друзей… — Ижевск: Удмуртия, 2005. — 484 с.

Цитаты 
Поэзия Олега Поскребышева ярка, как народные базары, как ярмарки. Язык сочный, будто выхваченный из разговора степенных мужиков и словоохотливых баб.
Мысль у него всегда упруга звеняща, будто натянутая струна. Она несет такой заряд, что непременно остается в твоём сердце, читатель.
Критики и писатели — Н. Кузин, Н. Шундик, Н. Мережников, М. Числов, А. Бобров, В. Боков, Вад. Дементьев — рассматривали творчество Поскрёбышева в русле развития общерусской поэзии, как носителя русских национальных традиций, поставив его имя рядом с Н. Тряпкиным, О. Фокиной, А. Яшиным, Н. Рубцовым.
Между прочим, ему не раз предлагали вступить в партию. Он неизменно отказывался и пояснял: я ведь нигде на службе не состою, карьеру делать не собираюсь. А душой я и так за советскую власть.Действительно, почти все годы, которые я его знал, Поскребышев нигде никаких официальных должностей не занимал. Его главным и пожалуй единственным делом в жизни была литература. По сути, он был первым настоящим профессиональным писателем в Удмуртии.

Литература 
 Богомолова З. А. Застолица // Удмуртская правда. — 1970. — 18 окт.
 Алдан-Семенов А. И. Без хлеба не обойтись // В мире книг. — 1972. — № 2. — С. 29-30.
 Богомолова З. А. Песня о родном крае: О некоторых поэтах Удмуртии. — Ижевск: Удмуртия, 1974. — С. 47-61. — 80 с.
 Цыбин В. Д. Приметы дня // Литературная Россия. — 1977. — 11 марта.
 Синельников М. Труд, человек, поэзия // Правда. — 1981. — 29 марта.
 Боков В. Ф. Живой лес // Удмуртская правда. — 1981. — 10 июня.
 Дементьев В. Ликую и томлюсь бессрочно… // Урал. — 1982. — № 12. — С. 168—172.
 Захаров В. В. Олег Поскребышев: художественный мир поэта. — Ижевск: Удмуртия, 1993. 
 Самсонов Е. Свет и тепло друзей // Недопетая песня. — Ижевск, 1996. — С. 121—123.
 Поскрёбышев О. А. Судьбы одеяло лоскутное…: [беседа] / беседовала Лариса Илларионова // Аргументы и факты в Удмуртии. — 2005. — № 28. — С. 8.
 Писатели и литературоведы Удмуртии: Биобиблиографический справочник / Сост. А. Н. Уваров. — Ижевск, 2006. — 2-е изд., расшир. и доп. — С. 96-98.
 Пузанова Н. Н. Уходя, поэт оставил завет: памяти Олега Поскрёбышева // Удмуртская правда. — 2007. — 18 июля. — С. 2.
 Жилин С. Олег Поскрёбышев: «Жизнью все было» // МК в Ижевске. — 2007. — № 34 (22-29 авг.). — С. 14: фото.
 Памяти Олега Алексеевича Поскрёбышева // Луч. — 2007. — № 7/8. — С. 88: фото.
 Памяти Олега Алексеевича Поскрёбышева  / М-во печати и информ. Удмуртской Республики, Союз писателей Удмуртской Республики, редколлегия журнала «Луч» // Луч. — 2007. — № 7/8. — С. 88: фотo.
 Поскрёбышев Олег Алексеевич // Удмуртская Республика: энциклопедия. — Ижевск, 2008. — С. 549—550: фото.
 Знаток заповедного слова: [о поэте О. А. Поскрёбышеве] / подгот. к публ. А. Щинов // Искра. — 2008. — 4 сент.
 Музею — имя поэта: [Кез. краевед. музею присвоено имя поэта О. Поскрёбышева] / подгот. Анатолий Гончаров // Известия Удмуртской Республики. — 2009. — 29 янв. — С. 5.
 Солнечная душа. Олег Поскребышев: Воспоминания о человеке и поэте, стихи, письма, дневники / [сост.: Зоя Поскребышева, Вера Поскребышева, Екатерина Поскребышева]. — Ижевск: Ижевск. полиграф. комб., 2009. — 560 с.

Награды и премии 
 Премия Комсомола Удмуртии (1970) 
 «Отличник народного просвещения РСФСР» (1970)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Орден «Знак Почёта» (1972)
 Государственная премия Удмуртской АССР (1977)
 Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР (1980)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Почётная грамота Союза писателей РСФСР (1985)
 Народный поэт Удмуртской АССР (1987) 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993)
 Почётный гражданин Удмуртской Республики (1995)
 Орден Дружбы (1996)
 Почётный знак общества «Знание» (1997)
 Почётный профессор Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко (2002)
 Отмечен почётными грамотами СП СССР, ЦК ВЛКСМ

Память 

 В 2007 году на здании Глазовского педагогического института, где учился поэт, открыта мемориальная доска.
 В 2009 году вышла книга-воспоминание «Солнечная душа. Олег Поскрёбышев»: Воспоминания о человеке и поэте, стихи, письма, дневники.
 В 2010 году состоялась Региональная научно-практическая конференция «Первые Поскрёбышевские чтения».
 Памяти народного поэта Удмуртии Олега Алексеевича Поскрёбышева в 2010 году был посвящён третий номер литературно-художественного и публицистического журнала «Италмас», выходящего в Ижевске, в который вошли воспоминания о поэте, посвящение, материалы из творческого наследия, стихи, рецензии, проза, интервью.
 В ЦДНИ УР в 2014 году создан архивный фонд О. А. Поскребышева, в котором описаны документы личного происхождения, собранные и сданные его вдовой З. И. Поскребышевой. В фонде собрана большая коллекция печатных изданий: книги О. Поскребышева, книги писателей Удмуртии, Советского Союза и России, большинство из которых имеют дарственные надписи от авторов (Виктор Боков, Вадим Дементьев, Римма Казакова, Лев Ошанин, Олег Хлебников и многие другие).
 15 октября 2015 года в научной библиотеке им. В. Г. Короленко состоялась Региональная научно-практическая конференция «Вторые Поскрёбышевские чтения».
 В 2016 году в Глазове состоялось открытие Аллеи имени Олега Алексеевича Поскрёбышева. Аллея располагается между КЦ «Россия» и стадионом «Прогресс». 
 В посёлке Кез на стене дома № 92 по улице Ломоносова, где Олег Алексеевич жил с 1961 по 1972 год, открыта мемориальная доска. Также в посёлке Кез названа одна из улиц именем Олега Поскребышева, действует краеведческий музей имени О. Поскрёбышева, в котором можно познакомиться с жизнью и творчеством русского поэта Удмуртии.
 ​23 мая 2017 года Кезской средней школе № 1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой выпускнику школы, учителю, Народному поэту Удмуртии Олегу Поскрёбышеву.
 11 февраля 2018 года при поддержке Всероссийского Благотворительного фонда «Улыбка ребёнка» в МАУК КДО Дивеевского Муниципального района состоялся вечер памяти народного поэта Удмуртии Олега Поскребышёва.

Семья 
 Супруга — Зоя Ивановна Поскрёбышева, врач-офтальмолог.
 Дочери — Вера и Катя, внуки.

Факты 
 В жизни Олега Алексеевича был период, когда он временно потерял зрение, даже пришлось научиться и читать и писать по-новому.
 Пародист Александр Иванов написал пародию на Поскрёбышева «Поём о своём». Оказаться в компании поэтов, писателей и драматургов, угодивших в ивановский прицел, было на редкость в те времена почётно: Асадов и Ахмадуллина, Вознесенский и Высоцкий, Горин и Дементьев, Евтушенко и Жванецкий, Фазиль Искандер и Яков Козловский, Окуджава и Паустовский, Рождественский и Самойлов, Солоухин и Шукшин.

Примечания

Ссылки 
 
 Поскрёбышев Олег в журнале  «Луч»
 Поскребышев Олег/ Член редакционного совета журнала  «Уральский следопыт»
 Союз Писателей Удмуртской Республики. Удмуртское республиканское отделение «Союз писателей России»: Олег Поскребышев 
  Поскрёбышев Олег Алексеевич (1930—2007) 
 Кезский район: официальный сайт. Почетные граждане: Поскрёбышев Олег Алексеевич 
 Мирошниченко Владимир. Удмуртии русский поэт (К 85-летию О. А. Поскрёбышева) 
 К 85-летию со дня рождения Олега Алексеевича Поскрёбышева
 Томский государственный университет: Каталог / Служебный алфавитный каталог непериодических документов 

Выпускники Глазовского педагогического института
Русские поэты
Поэты Удмуртии
Народные поэты Удмуртии
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Ижевск
Заслуженные работники культуры Удмуртской АССР
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Похороненные на Хохряковском кладбище